Strandvall ist der Familienname folgender Personen:

 Börje Strandvall (1909–1987), finnischer Leichtathlet
 Matias Strandvall (* 1985), finnischer Skilangläufer
 Mona-Lisa Strandvall (1951–2000), finnische Leichtathletin
 Sebastian Strandvall (* 1986), finnischer Fußballspieler